Фаулервил има више значења:
 Фаулервил (Њујорк)
 Фаулервил (Мичиген)